Příjmení Baum nosí více různých osobností:

 Antonín Baum (1830–1886) – český architekt, archeolog a sběratel
 Frank Baum (* 1956) - východoněmecký fotbalista
 Herma Baumová (1915–2003) – rakouská atletka, olympijská vítězka v hodu oštěpem
 Jiří Baum (1900–1944) – český zoolog, spisovatel a publicista, účastník odboje
 Józef Baum von Appelshofen (1821–1883) – rakouský a polský politik z Haliče
 Lyman Frank Baum (1856–1919) – americký spisovatel
 Oskar Baum (1883–1941) – český německy píšící spisovatel, novinář, hudební kritik a učitel hudby
 Otto Baum (1900–1977) – německý sochař
 Robert Baum, pseudonym Robert Jungk (1913–1994) – rakouský novinář a spisovatel
 William Wakefield Baum (1926–2015) – americký římskokatolický kněz, arcibiskup ve Washingtonu a kardinál

Podobná příjmení 
 Baumann (Bauman)

Německá příjmení
Židovská příjmení